

Топоним 
 Шили — село в Джангельдинском районе Костанайской области Казахстана.
 Шили — село в Казалинском районе Кызылординской области Казахстана.
 Шили — село в Наурзумском районе Костанайской области Казахстана.
 Шили — мост в г. Аспен (Колорадо, США)
Составные топонимы
 Шили-Мазарен — город и коммуна во Франции.

Прочее 
 Шили, Джин — американская легкоатлетка.

См. также 
 Шиели